Roger II es el nombre de los siguientes condes o reyes:

 Roger II de Carcasona
 Roger II de Foix
 Roger II de Pallars Sobirá (1240-1256) 
 Roger II de Sicilia